Антроп — река в России, левый приток Кондомы, протекает по территории Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

Длина реки — 130 км, площадь водосборного бассейна — 1070 км².

Антроп начинается на северных склонах хребта Бийская Грива от слияния верховий на высоте 729 м над уровнем моря. Устье реки находится в 166 км по левому берегу Кондомы на высоте 276 м над уровнем моря.

Притоки 
Основные притоки:
 7 км: река Анжереп;
 20 км: река Кайвал;
 56 км: река Ульба;
 79 км: река Саза.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Кондомы
Реки Таштагольского района
Реки Солтонского района
Реки Турочакского района